Arndtshof ist ein deutscher Ortsname:
 Arndtshof, Kreis Friedeberg/Neumark, Brandenburg, seit 1945: Ciecierzyn (Strzelce Krajeński), Ort in der Gmina Strzelce Krajeńskie, Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Arndtshof, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, nach 1945: Domkowo (Sępopol), untergegangener Ort in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Arndtshof, 1867 bis 1920 und 1939 bis 1945 Karlsberg, Kreis Strasburg, Westpreußen, seit 1945: Podgórz (Brodnica), Ort in der Gmina Brodnica, Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
Siehe auch: Arndshof